Hogshead bezeichnet
 ein altes Flüssigkeitsmaß, siehe Hogshead (Einheit)

Hogshead ist der Familienname von
Nancy Hogshead (* 1962), US-amerikanische Schwimmerin